69 har flere betydninger:
 69 – året e.Kr.
 69 f.Kr.
 69 (tal) – tallet
 69 (stilling) – seksuel position
 Jagtvej 69 – 69 er Ungdomshusets "logo"
 69 (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 2008 om Ungdomshuset dansk dokumentarfilm fra 2008 instrueret af Nikolaj Viborg